Masaru Inoue ist der Name folgender Personen:

* Masaru Inoue (Astronom), japanischer Astronom 
 Inoue Masaru (Ingenieur) (1843–1910), japanischer Ingenieur und Eisenbahnmanager